Том Чорске (; 18 сентября 1966, ) — профессиональный американский хоккеист. В национальной хоккейной лиге играл с 1989 года, сменив семь различных клубов. Карьеру закончил в 2001 году.

На драфте 1985 года был выбран в первом раунде под общим 16 номером клубом «Монреаль Канадиенс».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1989-90  Sherbrooke Canadiens        AHL    59   22   24   46   54  12   4   4   8   8
1989-90  Montreal Canadiens          NHL    14    3    1    4    2  --  --  --  --  --
1990-91  Montreal Canadiens          NHL    57    9   11   20   32  --  --  --  --  --
1991-92  New Jersey Devils           NHL    76   19   17   36   32   7   0   3   3   4
1992-93  Utica Devils                AHL     6    1    4    5    2  --  --  --  --  --
1992-93  New Jersey Devils           NHL    50    7   12   19   25   1   0   0   0   0
1993-94  New Jersey Devils           NHL    76   21   20   41   32  20   4   3   7   0
1994-95  New Jersey Devils           NHL    42   10    8   18   16  17   1   5   6   4
1994-95  Milan                       Italy   7   11    5   16    6
1995-96  Ottawa Senators             NHL    72   15   14   29   21  --  --  --  --  --
1996-97  Ottawa Senators             NHL    68   18    8   26   16   5   0   1   1   2
1997-98  New York Islanders          NHL    82   12   23   35   39  --  --  --  --  --
1998-99  New York Islanders          NHL     2    0    1    1    2  --  --  --  --  --
1998-99  Washington Capitals         NHL    17    0    2    2    4  --  --  --  --  --
1998-99  Calgary Flames              NHL     7    0    0    0    2  --  --  --  --  --
1999-00  Pittsburgh Penguins         NHL    33    1    5    6    2  --  --  --  --  --
2000-01  Houston Aeros               IHL    78   27   25   52   36   7   3   2   5   4
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        596  115  122  237  225  50   5  12  17  10

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся 18 сентября
Родившиеся в 1966 году
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Милано Сайма»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»